

Аліково — село, районний центр, Чувашія
 Аліково — присілок, Красночетайський район, Чувашія